Оклахома () — штат Соединённых Штатов Америки.

Оклахо́ма также может значить:
 Территория Оклахома — административная единица США в 1890—1907 годах.
 Оклахома-Сити — столица штата Оклахома.
 Оклахома-Сити — аэропорт.
 Оклахома-Сити Тандер — команда NBA.
 «Оклахома!» — мюзикл Ричарда Роджерса (1943).
 «Оклахома» — песня из мюзикла «Оклахома!» и официальный гимн штата Оклахома.
 Оклахома — фильм, 1955 год.
 Оклахома — саундтрек к фильму.
 «Оклахома, как она есть» — художественный фильм режиссёра Стэнли Крамера.
 USS Oklahoma (BB-37) — линкор ВМС США.